Rodig ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wasa Rodig (1869–1940), deutscher Oberbürgermeister
 Laura Rodig (1901–1972), chilenische Bildhauerin und Malerin
 Siegfried Rodig (1863–1945), deutscher Generalleutnant
 Tim Rodig (* 1970), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Rodik